«Baquet» puede referirse a:
 Baquet, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Arnaud.  
 Baquet, asiento específico para coches de carreras.